Verdensmesterskabet i curling for kvinder 2022 er det 43. VM i curling for kvinder gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af World Curling Federation og afviklet i arenaen CN Centre i Prince George, British Columbia, Canada i perioden 19. - 27. marts 2022 med deltagelse af 13 hold. Canada var VM-værtsland for 18. gang, men det var første gang, at Prince George lagde is til kvindernes mesterskab. Byen var oprindeligt blevet tildelt værtskabet for VM i 2020, som imidlertid blev aflyst på grund af COVID-19-pandemien.

Mesterskabet blev for tredje gang i træk vundet af Schweiz' hold bestående af Alina Pätz, skipper Silvana Tirinzoni, Esther Neuenschwander, Melanie Barbezat og reserven Carole Howald, der først vandt grundspillet, og som i finalen vandt med 7-6 over grundspillets nr. 2, Sydkoreas hold under ledelse af Kim Eun-Jung. Schweizerne gik ubesejret gennem mesterkskabet, der var Schweiz' niende VM-titel for kvinder gennem tiden og den syvende titel siden 2012. Det var det tredje VM-guld til Tirinzonis hold, og Alina Pätz vandt sit femte verdensmesterskab, da hun også deltog på de schweiziske guldhold i 2012, 2015, 2019 og 2021. Pätz vandt endvidere Frances Brodie Award for andet år i træk, og hun blev dermed den første spiller, der modtog prisen to år i træk.

Andenpladsen var Sydkoreas bedste VM-placering indtil da, idet bronzemedaljerne fra 2019 tidligere havde været holdets bedste VM-placering.

Bronzemedaljerne gik til Canada, som kunne rejse hjem med VM-medaljer for første gang siden 2018, og som samtidig fik afsluttet holdets længste periode i VM-historien uden medaljer. I bronzekampen vandt canadierne med med 8-7 over Sverige, der sluttede på fjerdepladsen for andet mesterskab i træk.

Danmark blev repræsenteret af et hold under ledelse af Madeleine Dupont, der sluttede som nr. 6 i grundspillet efter syv sejre og fem nederlag. Holdet tabte i kvartfinalen til Canada og endte dermed mesterskabet på en samlet sjetteplads.

Hold 

Mesterskabet havde deltagelse 13 hold, der dels blev fundet gennem kontinentale kvalifikationsturneringer, dels ved et globalt kvalifikationsstævne. 11 af de 13 pladser ved VM var allokeret mellem kontinenterne som følger:
 Amerika: 2 pladser (herunder værtslandet Canada)
 Europa: 7 pladser.
 Asien og Oceanien: 2 pladser.

De sidste to pladser ved VM gik til de to bedst placerede hold ved et globalt VM-kvalifikationsstævne med deltagelse af otte hold, der ikke havde kvalificeret sig til VM ved de kontinentale stævner.

Følgende hold kvalificerede sig til mesterskabet:
 Fra Panamerika: Canada (som værtsland) og USA (eneste andet tilmeldte hold).
 Fra Europa: Skotland, Sverige, Tyskland, Rusland, Schweiz, Italien og Tyrkiet (de syv bedst placerede hold ved EM i curling 2021).
 Fra Asien og Oceanien: Japan og Sydkorea (de to bedst placerede hold ved Stillehavsmesterskabet i curling 2021).
 Fra den global VM-kvalifikation: Danmark og Norge (de to bedst placerede hold ved det globale VM-kvalifikationsstævne).

Efter Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 besluttede World Curling Federation at udelukke Rusland fra det kommende VM, og i første omgang blev den ledige VM-plads tilbudt til Letland og Finland, der sluttede på tredje- hhv. fjerdepladsen i den globale VM-kvalifikation, men begge lande afslog dette tilbud. Pladsen blev derefter tilbudt de tre højst rangerede lande på verdensranglisten, der endnu ikke havde kvalificeret sig til mesterskabet, og fra denne proces valgte man Tjekkiet som den sidste VM-deltager.

Dermed endte mesterskabet med følgende deltagerfelt med landenes placering på verdensranglisten inden VM angivet i parentes.

Resultater 

De tretten deltagende hold spillede først et grundspil alle-mod-alle med tolv kampe til hvert hold. De seks bedste hold efter grundspillet gik videre til slutspillet om medaljer.

Grundspil 

De tretten hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav tolv kampe til hvert hold. De to bedste hold i grundspillet gik videre til semifinalerne, mens holdene, der endte på 3.- til 6.-pladsen gik videre til kvartfinalerne.

Efter flere tilfælde af COVID-19 på holdet blev Skotland nødt til at trække sig fra mesterskabet efter to spillede kampe. I første omgang blev skipper Rebecca Morrison og reserven Fay Henderson testet positive inden mesterskabet, hvorfor holdet spillede de første to kampe med blot tre spillere. Morrison forventedes tilbage på holdet i løbet af turneringen, og en ny reserve blev hentet ind for at fuldende holdopstillingen. Men efter yderligere positive prøver fra den skotske delegation trak holdet sig fra resten af mesterskabet.

Efter flere tilfælde af COVID-19 i delegationen trak Japan sig fra mesterskabet inden holdets sidste grundspilskamp.

Slutspil 

De seks bedste hold fra grundspillet spillede i slutspillet om medaljer. De to bedste hold i grundspillet, Schweiz og Sydkorea, startede slutspillet i semifinalerne, mens de øvrige fire hold, Canada, Sverige, USA og Danmark, startede i kvartfinalerne, hvor de spillede om de sidste to ledige pladser i semifinalerne.

Kvartfinaler 

I kvartfinalerne mødtes holdene 3 vs. 6 og 4 vs. 5. Kvartfinalerne blev spillet den 26. marts 2022 kl. 13:00.

Semifinaler 

Vinderen af grundspillet, Schweiz, spillede mod den af kvartfinalevinderne, der sluttede på den dårligste placering i grundspillet, dvs. Sverige. Semifinalerne blev spillet den 26. marts 2022 kl. 19:00.

Bronzekamp 

Bronzekampen blev spillet den 27. marts 2022 kl. 11:00.

Finale 

Finalen blev spillet den 27. marts 2022 kl. 16:00.

Samlet rangering

Kilder / eksterne henvisninger 
 World Curling Federation - World Women's Curling Championship 2022 
 WCF - Results & Statistics - BKT Tires & OK Tire World Women’s Curling Championship 2022 
 WCF - Results & Statistics - World Qualification Event 2022

Noter 

2022 (kvinder)
Curling i 2022
Curling i Canada
Sport i Prince George